Viktor Svedberg eller liknande namn kan syfta på:

* Victor Svedberg (1909–1986), svensk präst
 Viktor Svedberg (född 1991), svensk ishockeyspelare